Musik klingt in die Welt hinaus (en français, La Musique résonne dans le monde) est la chanson représentant la Suisse au Concours Eurovision de la chanson 1990. Elle est interprétée par Egon Egemann.

La chanson est la dix-huitième de la soirée, suivant Hallo, hallo interprétée par Lonnie Devantier pour le Danemark et précédant Frei zu leben interprétée par Chris Kempers et Daniel Kovac pour l'Allemagne.

À la fin des votes, elle obtient 51 points et finit à la onzième place sur vingt-deux participants.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Suisse au Concours Eurovision de la chanson 1990
 Suisse au Concours Eurovision de la chanson
 Concours Eurovision de la chanson 1990

Liens externes 
 

Chanson représentant la Suisse au Concours Eurovision de la chanson
Chanson de l'Eurovision de 1990
Chanson en allemand
Single musical sorti en 1990